Mlazni motor
Mlazni pogon (glazbeni sastav)